Катуа́р — железнодорожная станция Савёловского направления Московской железной дороги в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 4 классу.

История 
Своим причудливым названием станция Катуар обязана купцу и промышленнику французского происхождения — Льву Ивановичу Катуару. В начале XX века он владел керамическими заводами и пожертвовал свои средства на строительство станции. Катуар принимал активное участие в проектировании и строительстве Савёловского направления, за что его именем и была названа станция. Движение было открыто в 1900 году, а станция возникла год спустя.

Транспортное сообщение 

Станция Катуар расположена в 35 километрах от Савёловского вокзала. Время движения электропоезда от Савёловского вокзала — от 47 до 64 минут. На станции одна пассажирская платформа островного типа.

Имеется прямое пассажирское сообщение со Смоленским (Белорусским) направлением.

Пассажирское сообщение осуществляется электропоездами. Самые дальние пункты беспересадочного сообщения (май 2015):

 В северном направлении: Савёлово, Дубна, Жёлтиково
 В западном направлении:
 В направлении из Катуара: Бородино, Звенигород
 В направлении в Катуар: Бородино, Звенигород, Усово

Автобусы следуют от станции в санаторно-курортную зону Аксаково на Учинском водохранилище через Сухарево, Троице-Сельцы, в Марфино через Ларёво, в военный санаторий «Марфино». На пристанционной площади — служба такси.

Интересные факты 
 Близ станции находятся три курортные зоны:
 Аксаково — санатории:
 «Аксаково»,
 «Аксаковские зори»,
 «Русь»,
 «Подмосковье»,
 пансионат ОАО РЖД «Берёзовая роща»;
 Марфино:
 военный клинический санаторий «Марфино»,
 дом отдыха «Марфино»;
 Ларёво:
 «Артурс SPA отель».
Проезд — автобусами и такси с пристанционной площади.
 Близ станции, на Сухаревой горе, в селе Троице-Сельцы находится храм Святой Троицы (настоятель — о. Димитрий Дубинин).
 До 1965 похожее название, Катуар-Белавенец, носила железнодорожная станция Лесной Городок Киевского направления МЖД.

См. также 
 Баковский исправительно-трудовой лагерь (заключённые — строители объектов в районе Катуара в середине 1950-х)
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Дмитровского городского округа
Станции 4 класса
Промежуточные станции